Borovsko est un toponyme qui peut désigner :
Borovsko, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
Borovsko, un village de Bulgarie situé dans l'obchtina de Tchernootchene et dans l'oblast de Kardjali.
Borovsko, un village de République tchèque, en Bohême centrale, connu pour ses ponts autoroutiers dont le chantier a été abandonné vers 1939.